Le Bluenose Classic 2009 est l'édition 2009 du tournoi de squash Bluenose Classic qui se déroule du  au  à Halifax. Le tournoi fait partie de la catégorie 3 stars et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card Martin Knight.

David Palmer remporte le titre en s'imposant face à Peter Barker.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bluenose Classic
 Saison 2009 de la PSA

2009
Squash en 2009
Sport au Canada en 2009
Sport en février 2009